Hitrostno drsanje na kratke proge na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske na 1000 metrov, tekmovanje je potekalo 24 in 26. februarja 2010.

Rezultati

Predtekmovanje

Četrtfinale

Polfinale

Finale

Finale B

Finale A

ženske 1000